РУП:

 РУП — республиканское унитарное предприятие
 РУП — Революционная украинская партия
 РУП — Рабочий учебный план